Stach kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Stach
 E. Stach

Robotskapade auktorsförkortningar